

Степний — селище, Бійський район, Алтайський край
 Степний — селище, Біловський округ, Кемеровська область
 Степний — селище, Забайкальський район, Забайкальський край
 Степний — селище, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Степний — селище, Каменський міський округ, Свердловська область
 Степний — селище, Локтівський район, Алтайський край
 Степний — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан
 Степний — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Степний — селище, Первомайський район, Алтайський край
 Степний — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Степний — селище, Світлинський район, Оренбурзька область
 Степний — селище, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Степний — селище, Топчихинський район, Алтайський край
 Степний — селище, Третьяковський район, Алтайський край
 Степний — селище, Троїцький район, Алтайський край
 Степний — селище, Усть-Калманський район, Алтайський край
 Степний — село, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Степний — селище, Кінзельська сільська рада, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Степний — селище, Свердловська сільська рада, Червоногвардійський район, Оренбурзька область